Тымь-Порона́йский дол — меридиональное тектоническое понижение длиной 250 км между Западно-Сахалинскими и Восточно-Сахалинскими горами на острове Сахалин, образованное двумя расходящимися долинами рек Тымь и Поронай.

Основной сельскохозяйственный район северной части Сахалина, развито овощеводство.

Рельеф Сахалинской области
Низменности России